

Origini familiari 

Tolomeo Eupatore era figlio di Tolomeo VI Filometore, faraone d'Egitto, e di Cleopatra II. Era quindi fratello maggiore di Cleopatra Tea, Cleopatra III e Tolomeo Neo Filopatore.

Biografia 
Tra il 158 e il 157 a.C. fu sacerdote eponimo di Alessandro e nel 152 a.C. venne associato al trono dal padre, in quanto figlio maggiore, come attestato da un papiro in demotico del British Museum. Morì, però, nell'agosto di quello stesso anno, all'età di 13 anni.

Precedentemente, nel XIX secolo, era diffusa la teoria secondo chi Eupatore fosse un fratello maggiore di Tolomeo Filometore e regnante per un breve periodo prima di lui. Questo comportò un cambiamento di numerazione di tutti i faraoni dopo di lui tale che Tolomeo XV Cesare diventò Tolomeo XVI.

Note

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Personalità della dinastia tolemaica
Sacerdoti eponimi di Alessandro